Lufeng (陆丰) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Lufeng (禄丰) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.
La formation de Lufeng est une formation géologique jurassique de la province du Yunnan, en Chine.